Bertalan család, bibarczfalvi, régi nemesi család, amely Bibarcfalva után veszi az előnevét
 Bertalan család, szenttamási, Zala- és Vas vármegyei nemesi család, amely már kihalt
 Bertalan család (alias Korkay), erdélyi nemesi család